Шеремет Олександр:
 Шеремет Олександр Миколайович  (*1949) — український художник. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Шеремет Олександр Петрович (1950–2007) — український художник, живописець. Заслужений діяч мистецтв України.
 Шеремет Олександр Степанович — український архітектор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок